El término Pesqueira puede referirse a:

Personas 
 Ignacio Pesqueira, político y militar mexicano, (1820-1886);
 Ignacio L. Pesqueira, militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana, (1867-1940);
 Eduardo Pesqueira Olea, político mexicano, (1937-);

Entidades 
 Pesqueira, municipio en el estado de Pernambuco, Brasil;
 Pesqueira, localidad en el estado de Sonora, México;
 Villa Pesqueira, municipio del estado anterior mencionado;
 São João da Pesqueira, villa en el Distrito de Viseu, Portugal;
 São João da Pesqueira, freguesia de la villa ya mencionada;

Otros 
 Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García, ubicado en Hermosillo, Sonora.